Double or Nothing (2022) – gala wrestlingu wyprodukowana przez federację i dla zawodników All Elite Wrestling (AEW). Odbyła się 29 maja 2022 w T-Mobile Arena w Paradise w stanie Nevada. Emisja była przeprowadzana na żywo przez serwis strumieniowy B/R Live w Ameryce Północnej oraz za pośrednictwem FITE TV poza Ameryką Północną w systemie pay-per-view. Była to czwarta gala w chronologii cyklu Double or Nothing.

Na gali odbyło się trzynaście walk, w tym jedna podczas pre-show Buy In. W walce wieczoru, CM Punk pokonał "Hangman" Adama Page’a zdobywając AEW World Championship, dla Punka było to pierwsze zdobycie światowego tytułu od 2011 roku. W innych ważnych walkach, Adam Cole oraz Dr. Britt Baker, D.M.D. wygrali inaguracyjny męski i żeński turniej Owen Hart Cup. The Jericho Appreciation Society (Chris Jericho, Daniel Garcia, Jake Hager, Angelo Parker i Matt Menard) pokonali The Blackpool Combat Club (Bryana Danielsona i Jona Moxleya), Eddiego Kingstona, Santanę i Ortiza poprzez techniczne poddanie w Anarchy in the Arena matchu oraz Wardlow pokonał MJF-a, przez co Wardlow został zwolniony z jego kontraktu z MJF-em i otrzymał kontrakt z AEW.

Na gali zobaczyliśmy także debiuty Stokelya Hathawaya (który zawarł sojusz z Jade Cargill), Atheny oraz Rusha (który zawarł sojusz z Andrade El Idolo i stał się członkiem Andrade Family Office) w AEW.

Produkcja 

Double or Nothing oferowało walki profesjonalnego wrestlingu z udziałem wrestlerów należących do federacji All Elite Wrestling. Oskryptowane rywalizacje (storyline’y) kreowane są podczas cotygodniowych gal Dynamite, Rampage, Dark i AEW Dark: Elevation oraz podczas odcinków serii Being The Elite. Wrestlerzy są przedstawieni jako heele (negatywni, źli zawodnicy i najczęściej wrogowie publiki) i face’owie (pozytywni, dobrzy i najczęściej ulubieńcy publiki), którzy rywalizują pomiędzy sobą w seriach walk mających budować napięcie. Kulminacją rywalizacji jest walka wrestlerska lub ich seria.

Rywalizacje 
We wrześniu 2021 roku, AEW ogłosiło ustanowienie Owen Hart Cup, corocznego turnieju ku czci Owena Harta, wybitnego zapaśnika WWE (wówczas znanego jako World Wrestling Federation) w latach 90., który tragicznie zmarł w 1999 roku podczas Over the Edge PPV. Turniej powstał we współpracy z Owen Hart Foundation. 17 grudnia AEW ujawniło, że odbędzie się zarówno turniej mężczyzn, jak i kobiet Owen Hart Cup, a zwycięzcy otrzymają trofeum o nazwie „The Owen”. Potwierdzono również, że turnieje rozpoczną się w maju z finałami, które odbędą się w Double or Nothing. Prezes i Chief Executive Officer AEW Tony Khan ujawnił, że początkowo rozważał zakończenie Owen Hart Cup podczas Revolution, ale zdecydował się na Double or Nothing, aby Dr. Martha Hart mogła być zaangażowana ze względu na jej harmonogram. Podejmując decyzję, dlaczego miałby się rozegrać zarówno turniej kobiet, jak i mężczyzn, Khan porównał go do turnieju tenisowego Wimbledonu, w którym odbywają się również turnieje zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Po zwycięstwie CM Punka na Revolution, postawił sobie za cel zdobycie AEW World Championship. W kolejnych tygodniach Punk pokonał takich wrestlerów jak Dax Harwood, Max Caster i Penta Oscuro. Po pokonaniu Dustina Rhodesa 20 kwietnia na odcinku Dynamite, panujący mistrz "Hangman" Adam Page zkonfrontował się z Punkiem, który wspiął się na szczyt rankingu, aby stać się pretendentem do mistrzostwa Page’a. W następnym tygodniu, walka została następnie zaplanowana na Double or Nothing.

Podczas walki MJF-a na Revolution, Wardlow, który zaczął rozwijać napięcie z MJF-em w grudniu 2021 roku, odwrócił się od tego drugiego, przechodząc tym samym face turn. Na następnym odcinku Dynamite, Wardlow umocnił swoją kolejkę w promocji, oświadczając, że nie jest już ochroniarzem MJF-a i nie jest już członkiem The Pinnacle. 18 maja na odcinku Dynamite, Wardlow, jako część zestawu stypulacji kontraktowych, które umożliwiłyby mu walkę z MJF-em, został pobity 10 razy przez MJF-a, ale również został zaatakowany przez Shawna Spearsa. W następnym tygodniu, Wardlow zakończył ostatnie postanowienie, które gwarantowało mu walkę z MJF-em na Double or Nothing, pokonując Spearsa w Steel Cage matchu, gdzie MJF bezskutecznie pełnił funkcję sędziego specjalnego; gdyby Wardlow wygrał, zostałby oficjalnie zwolniony z kontraktu z MJF-em, ale zostałby pozbawiony możliwości uzyskania nowego kontraktu z AEW i musiałby pozostać na stanowisku MJF-a, jeśli przegra.

Po walce pomiędzy Eddiem Kingstonem i Chrisem Jericho na Revolution, gdzie Kingston zwyciężył, Kingston próbował uścisnąć dłoń Jericho, który przed walką oświadczył, że zrobi to, jeśli Kingston go pokona, ale zamiast tego Jericho odmówił i opuścił ring. W następnym odcinku Dynamite, Jericho przeszedł heel turn, atakując Kingstona oraz Santanę i Ortiza z pomocą 2.0, Daniela Garcii i Jake’a Hagera, kończąc The Inner Circle i tworząc nową stajnię o nazwie „The Jericho Appreciation Society”. W następnym tygodniu Jericho stwierdził, że fani i The Inner Circle go nie doceniają, a Kingston wprawił go w zakłopotanie, zmuszając go do poddania. Następnie nazwał stajnię „sport-entertainers”, którzy biją „pro-wrestlerów”. 11 maja na odcinku Dynamite, Kingston wraz z Santaną i Ortizem zjednoczyli się z Blackpool Combat Club, aby odeprzeć Jericho Appreciation Society. W następnym tygodniu, Kingston zgodził się połączyć siły z Jonem Moxleyem i Bryanem Danielsonem, a także z Santaną i Ortizem, aby zmierzyć się z Jericho Appreciation Society w Anarchy in the Arena matchu na Double or Nothing.

Po roku pozostawania niepokonanym, Scorpio Sky pokonał Sammy’ego Guevarę i zdobył AEW TNT Championship 9 marca na odcinku Dynamite. Po walce Paige VanZant, która pomogła Sky’owi zdobyć tytuł, podpisała kontrakt z AEW z prawdziwą dziewczyną Guevary, Tay Conti. Chociaż Sky stracił tytuł z powrotem na rzecz Guevary na Battle of the Belts II, odzyskał go dwa tygodnie później, 27 kwietnia w odcinku Dynamite, po pokonaniu Guevary w Ladder matchu. 13 maja na odcinku Rampage, Sky skutecznie obronił tytuł przed swoim byłym partnerem tag teamowym Frankie Kazarianem, po interwencji Ethana Page’a i Dana Lamberta. 27 maja na odcinku Rampage ogłoszono, że Guevara, Conti i Kazarian zmierzą się z American Top Team (Sky, Page i VanZant) na Double or Nothing, gdzie jeśli drużyna Guevary przegra, ani Guevara, ani Kazarian nie będą mogli walczyć o TNT Championship tak długo, jak Sky jest mistrzem.

Wyniki walk

Turnieje Owen Hart Foundation

Mężczyzn

Kobiet 

 Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona All Elite Wrestling

2022
Gale profesjonalnego wrestlingu w Stanach Zjednoczonych w 2022
Gale profesjonalnego wrestlingu w Nevadzie